Леникорт:
 Леникорт — гора в Веденском районе Чечни (1648,2 м).
 Леникорт — гора в Шатойской районе Чечни (2010 м).